|}

Die Bahnstrecke Debrecen–Tiszavasvári ist eine Normalspurstrecke in den Komitaten Hajdú-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg in Ungarn. Sie führt auf einer Länge von 59 Kilometern von Debrecen über Hajdúböszörmény nach Tiszavasvári.

Geschichte 
Am 5. Oktober 1884 wurde der Abschnitt Debrecen–Hajdúnánás von der Lokalbahngesellschaft Debrecen-Hajdúnánási HÉV in Betrieb genommen, am 12. Dezember 1886 der Abschnitt von Hajdúnánás nach Tiszavasvári (bis 1953 Büdszentmihály). Die weiterführende Strecke nach Tiszalök wurde erst am 16. Juli 1897 als Flügellinie der Eisenbahngesellschaft Tiszapolgár-Nyíregyháza HÉV eröffnet.

Im Stadtgebiet von Debrecen wurde die Strecke über den Bahnhof Tócóvölgy neu trassiert, der Bahnhof Debrecen-Vásártér sowie der Haltepunkt Debrecen-Kertváros
an der alten Trasse wurden 1991 geschlossen.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke beginnt in Debrecen, der zweitgrößten Stadt Ungarns und Sitz des Komitats Hajdú-Bihar. Sie führt zunächst vom Zentrum in den Nordwesten der Stadt, seit der Neutrassierung 1991 entlang des Stadtrandes; anschließend verläuft sie weiter in nördlicher Richtung über Hajdúböszörmény. Zwischen Hajdúdorog und Hajdúnánás führt sie ein Stück nach Nordwesten, ehe sie wieder in nördlicher Richtung bis Tiszavasvári verläuft.

Galerie

Weblinks 
 MÁV-Fahrplan der Kursbuchstrecke 109 Debrecen–Tiszalök (2022) (PDF; 91 kB)
 
 Bilder der Betriebsstellen auf vasutallomasok.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke DebrecenTiszavasvari
Bahnstrecke DebrecenTiszavasvari